Ga Hai kan syfta på följande platser:

Kina 

 Gai Hai, sjö, Qinghai, 
 Ga Hai (sjö i Kina), Qinghai, 

Robotskapade Kinaförgreningar